Алексе́й Жа́глин:
 Жаглин, Алексей Григорьевич (1937—1999) — Герой Социалистического труда.
 Жаглин, Алексей Николаевич (род. 1977) — российский хоккеист.